Тороп — фамилия. Известные носители:
 Тороп, Владислав Леонидович (род. 2003) — российский футболист, вратарь.
 Тороп, Каарел (род. 1992) — эстонский футболист.
 Тороп, Калерия Густавовна (1917—1997) — архитектор-реставратор, Почётный гражданин города Костромы.
 Тороп, Пеэтер (род. 1950) — эстонский литературовед, культуролог, семиотик.
 Тороп, Сергей Анатольевич (род. 1961) — основатель и глава нового религиозного движения «Церковь последнего завета».
 Тороп, Чарли (1891—1955) — нидерландская художница и литограф.
 Тороп, Ян (1858—1928) — крупнейший представитель символизма в нидерландской живописи.